Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Belgische club RAEC Mons hebben getraind van 1957 tot het faillissement in 2015.

Mons
Sport in Bergen (België)
Trainers
Trainers